Національний аеропорт острів Кос, аеропорт Гіппократ ()  — аеропорт на острові Кос, Греція.

Авіакомпанії та напрямки, серпень 2019

Статистика

Див. також 
 Список аеропортів Греції

Примітки

Посилання 
 Air Data of Kos International Airport, Hippocrates
 Kos Airport stats

Аеропорти Греції